Карцо́в () — русская фамилия.

Известные носители 
 Карцов, Александр Петрович (1817—1875) — русский генерал от инфантерии.
 Карцов, Андрей Николаевич (1835—1907) — российский дипломат.
 Карцов, Виктор Андреевич (1868—1936) — русский вице-адмирал, русский морской агент во Франции (1910—1913).
 
 Карцов, Георгий Павлович (1861—1931) — деятель общественного охотничьего движения, художник, литератор, кинолог.
 Карцов, Евгений Петрович (1861—1917) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Карцов, Иван Петрович (1769 — 1834) — российский вице-адмирал, первый командир Гвардейского флотского экипажа.
 Карцов, Николай Петрович (1845—1878) — русский композитор и писатель.
 
 Карцов, Пётр Кондратьевич (1750—1830) — русский адмирал, государственный деятель.
 Карцов, Юрий Сергеевич (1857—1931) — русский дипломат и публицист.
 Карцов, Яков Иванович (1784—1836) — русский педагог.

См. также 
 «Иван Карцов»
 Карцев

Примечания